Альционарии, или мягкие кораллы  — отряд коралловых полипов из подкласса восьмилучевых (Octocorallia). Объединяют мягких кораллов (Alcyoniina), горгонарий (Calcaxonia, Holaxonia и Scleraxonia) и Stolonifera. Колониальные организмы, скелет которых представлен залегающими в мезоглее известковыми (у мягких кораллов) или коллагеновыми (у горгонарий) элементами. У представителей подотряда Stolonifera скелет представлен хитиновой перидермой.

Образ жизни 
В отличие от мадрепоровых кораллов обитают в богатой питательными веществами воде с менее интенсивным светом. Почти все используют симбиотических фотосинтезирующих Symbiodinium в качестве основного источника энергии. Тем не менее, большинство из них охотно питаются планктоном.

Являются неотъемлемой частью экосистемы рифа и обеспечивают среду обитания для рыб, моллюсков, водорослей и других разнообразных морских видов.

Некоторые представители используются как аквариумные виды.

Таксономия 
Включает следующие подотряды и семейства:

 Подотряд Alcyoniina
 Семейство Alcyoniidae
 Семейство Nephtheidae
 Семейство Nidaliidae
 Семейство Paralcyoniidae
 Семейство Xeniidae
 Подотряд Calcaxonia
 Семейство Chrysogorgiidae
 Семейство Dendrobrachiidae
 Семейство Ellisellidae
 Семейство Ifalukellidae
 Семейство Isididae
 Семейство Primnoidae
 Подотряд Holaxonia
 Семейство Acanthogorgiidae
 Семейство Gorgoniidae
 Семейство Keroeididae
 Семейство Plexauridae
 Подотряд Protoalcyonaria
 Семейство Taiaroidae
 Подотряд Scleraxonia
 Семейство Anthothelidae
 Семейство Briareidae
 Семейство Coralliidae
 Семейство Melithaeidae
 Семейство Paragorgiidae
 Семейство Parisididae
 Семейство Subergorgiidae
 Подотряд Stolonifera
 Семейство Acrossotidae
 Семейство Clavulariidae
 Семейство Coelogorgiidae
 Семейство Cornulariidae
 Семейство Pseudogorgiidae
 Семейство Tubiporidae

 Неуточненные
 Семейство Acanthoaxiidae
 Семейство Haimeidae
 Семейство Viguieriotidae

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 
 
 Отряд Альционарии, или мягкие кораллы (Alcyonacea)

Восьмилучевые кораллы
Отряды стрекающих